Рымарь — фамилия.
 Рымарь, Анатолий Петрович (род. 1948) — советский и российский офицер-подводник, капитан 1-го ранга, Герой Российской Федерации.
 Рымарь, Борис Владимирович (1917—?) — советский писатель, драматург.
 Рымарь, Николай Фёдорович (1900—1987) — советский учёный, приборостроитель, лауреат Сталинской премии. 
 См. также 
 Рымарев